Nigel Mills peut désigner:

 Nigel Mills (né en 1974), homme politique conservateur britannique
  (1932-1991), médecin militaire britannique de la RAF.